El término Elgg puede referirse a:

 Elgg, plataforma de servicios de red social de código abierto que ofrece Blogeo, trabajo en red, comunidad, recolección de noticias vías feeds e intercambio de archivos;
 Elgg, comuna suiza del cantón de Zúrich.